Десислава Велчева Стоева (Русе, 6. септембар 1976), познатија као Џина Стоева (), бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 „-{Любов моя}-“ (2001)
 „-{Така желана}-“ (2003)
 „-{Изкушение}-“ (2007)
 „-{Пиринско слънце}-“ (2008)
 „-{Неизлечимо влюбена}-“ (2009)
 „-{The Best of Jina Stoeva – Пясъчен часовник}-“ (2012)
 „-{Чашо моя}-“ (2014)

Спотови 

Рођени 1976.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи
Људи под псеудонимом